Hans Hahn, matematico austriaco
Hans Hahn, asso della Luftwaffe con 108 vittorie totali